Rimon ist:
 die hebräische Bezeichnung für Granatapfel, siehe Rimonim
 ein slowakisches Unternehmen, das Baucontainer herstellt
 ein arabischer Name, der übersetzt „aufgehende Sonne“ bedeutet